Abu Muhammad al-Muthaffar ibn Nasr ibn Sayyār al-Warrāq (en árabe: أبو محمد المظفر بن نصر ابن سيار الوراق) fue un autor árabe de Bagdad, compilador de un libro de cocina del siglo X, كتاب الطبيخ (Kitab al-Ṭabī, «El libro de los platos»). Este es el primer libro de gastrononía árabe conocido. Contiene más de 600 recetas, divididas en 132 capítulos.

Poco se conoce de al-Warraq aparte de su nombre completo, lo cual sugiere, según , que al-Warraq era un librero, copista y escribano.

Véase también 

 Muhammad bin Hasan al-Baghdadi

Referencias

Bibliografía 
 Nawal Nasrallah (translator), Annals of the Caliphs' Kitchens: Ibn Sayyar al-Warraq's Tenth-century Baghdadi Cookbook, Brill, 2007. ISBN 90-04-15867-7
 Kaj Öhrnberg and Sahban Mroueh, eds., Kitab al-tabikh Studia orientalia 60, Finnish Oriental Society, 1987. ISBN 951-9380-04-3
 Charles Perry, "Cooking with the Caliphs", Saudi Aramco World 57:4 (July/August 2006) full text
 

Gastronomía árabe
Escritores del siglo X